Ovo je popis svih telekom (internet, telefon i televizija) operatera za Republiku Hrvatsku.

Glavni operateri 
U žičani pristup spadaju ADSL i dial-up pristup (putem klasične analogne telefonske linije).

Ostali 
 3t.cable d.o.o.
 AKTON d.o.o.	
 BT NET d.o.o.	
 CROTVHD.NET
 FENICE TELEKOM GRUPA d.o.o.
 GT-NET:Gradski Telekom
 IBM HRVATSKA d.o.o.	
 INFO PROGRES d.o.o.	
 IT JEDAN d.o.o.		
 KETER AIR d.o.o.		
 Konektor Brač, vl. Frano Jelinčić
 KRK SISTEMI d.o.o.
 MAGIC NET – d.o.o.		
 MAGIC TELEKOM d.o.o.		
 METRONET d.o.o.			
 Nexcom d.o.o.		
 NOVI-NET d.o.o.		
 OMONIA d.o.o.		
 OPTIKA KABEL TV d.o.o.		
 PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o.	
 PRIMATEL d.o.o.			
 SELEC d.o.o.			
 SIGNUM TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
 SOFTNET d.o.o.			
 TEHNOLINE TELEKOM d.o.o.
 TELE FOCUS d.o.o. 		
 TELENET d.o.o.			
 TERRAKOM d.o.o.	
 VOXBONE, Podružnica ZAGREB

Mobilni operateri

GSM 
 Hrvatski Telekom
 Telemach
A1

WiMAX 
 Novi-net d.o.o.
Napomena: 
* Wimax telecom i još neke tvrtke imaju licencu, ali ju nisu potpuno realizirali ili imaju vrlo mali broj pretplatnika. Pokrivenost nije zadovoljavajuća.

Dvosmjerni satelitski internet 
Satelitski internet je pristup internetu putem umjetnog satelita.

 VIASATNET - koristi uslugu umjetnog satelita ASTRA naziva Astra2Connect

Izvor 
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) 
 INFO-BIZ FINA Podaci o tvrtkama , broju zaposlenih i prihodima

Telekomunikacijske tvrtke u Hrvatskoj